Treća hrvatska vaterpolska liga od sezone 2006 predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva, te je bila podijeljena u nekoliko grupa.

Ljestvice

Split

Šibenik

Sjever

Završnica III. HVL 
Igrano u Splitu 4. i 5. rujna 2006.

Poveznice 
 1. HVL 2005./06.
 1.B HVL 2006.
 2. HVL 2006.

Izvori 
 Vaterpolo Kostrena  3.HVL Sjever 2006.
 wayback arhiva, hvs.hr 3. HVL Split 2006.; VRANJIC ISPRED PODGORE... 25.08.2006.
 wayback arhiva, hvs.hr 3. HVL Šibenik 2006.; BRODARICA LAKO DO 1. MJESTA... 26.08.2006. 
 wayback arhiva, hvs.hr 3. HVL 2006.; VRANJIC NOVI DRUGOLIGAŠ... 05.09.2006.

2006